Ва́шку Моузи́нью де Кеве́ду Каште́л-Бра́нку (); род. Сетубал — ?) — португальский эпический поэт второго плана, то есть относящийся к последователям Луиша де Камоэнса. В историю португальской литературы вошёл как автор поэмы «Афонсу Африканец» (1611) о покорении Асилы () и Танжера португальским королём Афонсу V.

Варианты передачи имени 
 Vasco Mousinho de Castelbranco (на титуле издания 1596 года)
 Vasco Mausinho de Quebedo (на титуле издания 1611 года)
 Vasco Mausino de Quevedo (на титуле издания 1619 года)
 Vasco Mouzinho de Quevedo
 Vasco Mousinho de Queuedo (в рукописи «Диалогов»)
 Vasco Mousinho Quevedo e Castelo Branco (на титуле издания 1844 года)
 Vasco Mouzinho de Quebedo (на скульптуре пьедестала монумента Камоэнсу)
 Quevedo e Castel-Branco (Vasco Mousinho de)
 Castel-Branco, Vasco Mouzinho de Quevedo
 Vasco Mouzinho de Quevedo Castel-Branco
 Quevedo, Vasco Mouzinho de > перенаправление на > Castel-Branco, Vasco Mouzinho de Quevedo
 Vasco Mouzinho de Castelbranco
 Vasco Mouzinho de Quevedo Castelbranco
В первых публикациях поэта указывались различные варианты имени автора с отличающейся орфографией. При этом ныне составная из двух слов фамилия Каштелу Бранку в XVI и XVII веках писалась слитно — Каштелбранку. В начале XX века в португальском языке были допустимы два приемлемые варианта Кеведу и Кебеду. В данной статье в качестве полного имени указан вариант А. Ж. Сарайвы и О. Лопеша (Vasco Mouzinho de Quevedo Castel-Branco), но для удобства также используется сокращённое имя Вашку Моузинью де Кеведу.

Жизнь и творчество 
Точные даты рождения и смерти неизвестны, поэтому биографы указывают, что эпический поэт жил во второй половине XVI — начале XVII веков. Известно, что Кеведу родился в Сетубале и окончил Коимбрский университет по двум специальностям: гражданская и каноническая юриспруденция, после чего, видимо, работал адвокатом в Сетубале. Помимо того обладал обширными познаниями современной и древнеримской поэзии, посвятил себя поэтическому творчеству и стал почитаемым автором своего времени. Самым известным сочинением считается эпическая поэма «Афонсу Африканец» (Afonso Africano), впервые изданная в 1611 году, поэтому имя автора чаще всего ассоциируется с этим сочинением. В данном произведении восславляется завоевание в 1471 году Асилы () и Танжера португальским королём Афонсу V, прозванным затем поэтому «Африканцем». Покорение этих мест описано в поэме аллегорически — как борьба храброго воина с самим собой, который «сражается ради подчинения и покорения града в душе своей».

Первым по времени издания сочинением поэта был вышедший в 1596 году (имеются указания на 1597 год первой публикации) сборник «Речь о жизни и смерти св. Изабеллы королевы Португалии и другие стихи», содержащий поэму о св. Изабелле Португальской. Антология содержит биографическую поэму о св. Изабелле, 50 сонетов, 51 эмблематическое стихотворение, ещё 1 поэму, незавершённую эклогу, 28 романсов (под этим термином подразумевается жанр португальской поэзии, родственный средневековой балладе) и 38 глосс. Поэма о св. Изабелле Португальской написана октавами, содержит 6 песен и была посвящена Алвару де Ланкаштре, 3-му герцогу Авейру; создана по образцу эпопеи, хотя довольно урезана, а некоторые места свидетельствуют о подражании «Лузиадам». К жанру эпопеи относятся экзальтация заглавной героини, жизнеописание которой являет пример совершенства и соответствует евангелическим образцам при соблюдении христианских добродетелей в сравнении с гиперболизированными библейскими персонажами с использованием интерпретации аллегорий мифологических составляющих. В поэме представлены два плана: агиографический и эпический, отражающие доминировавшие духовность и умонастроение эпохи.

А. Ж. Сарайва и О. Лопеш отнесли В. М. де Кеведу к религиозным поэтам, поскольку как в своей эпической поэме об Афонсу Африканце, так и в лирической поэзии, собранной в сборнике «Речь о жизни и смерти св. Изабеллы королевы Португалии», автор строго следовал духу Тридентского собора, кроме того литературоведы нашли в творчестве поэта явные признаки маньеризма.

Первые издания 
 1596 — «Речь о жизни и смерти св. Изабеллы королевы Португалии и другие стихи» (Discurso sobre a Vida e Morte de Santa Isabel Rainha de Portugal & Outras Varias Rimas / por Vasco Mousinho Castelbranco / Lisboa : por Manoel de Lyra : a custa de Esteuão Lopez, mercador de liuros).
 1611 — «Афонсу Африканец» (Afonso Africano, Poema Heroico da Preza de Arzila e Tânger : dirigido a Dom Alvaro de Sousa, Capitão da Guarda Allemãa de Sua Majestade. Lisboa : por Antonio Alvarez) переиздана 1787, 1844. Критическое издание 2013 ISBN 978-972-9016-43-1.
 1619 — «Триумф монарха Филиппа III на его счастливейшее прибытие в Лиссабон» (Triumpho del Monarcha Philippo tercero en la Felicissima Entrada de Lisboa. Lisboa : por Jorje Rodrigues).
 De judiciis (на латыни).
 Dialogos de varia doctrina illustrados com emblemmas (рукопись на итальянском).

Память 
В июне 1867 года в Лиссабоне был открыт памятник к 300-летию Луиша де Камоэнса, выполненный скульптором Виктором Баштушем. Монумент представляет собой четырёхметровую фигуру поэта из бронзы, стоящую на восьмиугольном пьедестале в окружении восьми скульптур его современников высотой в 2,4 метра. Статуи представляют выдающихся деятелей науки, культуры и литературы Португалии XV и XVI веков, среди которых: историк и летописец Фернан Лопеш, космограф Педру Нунеш, летописец 
Гомеш Эанеш де Азурара, историки Жуан де Барруш и Фернан Лопеш де Каштаньеда и поэты Вашку Моузинью де Кебеду, Жерониму Корте Реал и Франсишку де Са де Менезеш.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Португальские поэты
Выпускники Коимбрского университета